Катипунан

 Катипунан — сокращённое название филиппинской революционной организации Верховный досточтимый союз сыновей родины.
 Катипунан — муниципалитет в провинции Северная Замбоанга, Филиппины.
 Катипунан — станция манильского метрополитена.
 Катипунан — главная улица Кесон-Сити.